Pedernal puede referirse a:

 pedernal, mineral;
 Pedernal, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Pedernal, localidad de la Provincia de San Juan, Argentina.